Blanot est le nom de deux communes françaises, toutes deux situées en Bourgogne-Franche-Comté.

 Blanot (Côte-d'Or), située dans le département de la Côte-d'Or ;
 Blanot (Saône-et-Loire), située dans le département de Saône-et-Loire ;
 Grottes de Blanot.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France